Toftum kan henvise til flere stednavne i Danmark eller tidligere dansk område:
 Toftum (Gauerslund Sogn) – en bebyggelse i Gauerslund Sogn
 Toftum (Heltborg Sogn) – en bebyggelse i Heltborg Sogn
 Toftum (Hemmet Sogn) – en bebyggelse i Hemmet Sogn
 Toftum (Mønsted Sogn) – en bebyggelse i Mønsted Sogn
 Toftum (Resen Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Resen Sogn
 Toftum (Rømø Sogn) – en bebyggelse i Rømø Sogn
 Toftum (Søvind Sogn) – en bebyggelse i Søvind Sogn

 Tyskland
 Toftum (Før) – en bebyggelse i Oldsum sogn på den nordfrisiske ø Før i Nordfrislands Kreds i Slesvig-Holsten